El nombre de Monasterio de San Andrés o Convento de San Andrés es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como monasterio, de una orden en honor a algún santo llamado Andrés

Conventos

en España 
 Convento de San Andrés, en la localidad de Málaga, provincia de Málaga.

en México 
 Convento de San Andrés, en la localidad de Calpan.
 Convento de San Andrés Apóstol de Míxquic.

Monasterios

en España 
 Monasterio de San Andrés, en la localidad de Cirueña, provincia de La Rioja.
 Monasterio de San Andrés de Arroyo, en la provincia de Palencia.
 Monasterio de San Andrés de Eixalada, en Cataluña.
 Monasterio de San Andrés de Trespons, en Cataluña.

en Francia 
 Monasterio de San Andrés de Sureda

Véase también 

 Iglesia de San Andrés, .
 San Andrés, .